М53
 М53 — прежний индекс Федеральной автомагистрали России Р255 Сибирь
 Шаровое скопление M53